«Вернись в Сорренто» — название нескольких произведений:
 «Вернись в Сорренто» () — неаполитанская песня (1902 г.)
  () — роман (1932 г.) американской писательницы Дон Пауэлл.
 «Вернись в Сорренто» — итальянский фильм (1945 г.), режиссёр .
 «Вернись в Сорренто?...» () — автобиографическая книга (1970 г.) польской певицы Анны Герман.
 «Вернись в Сорренто» — альбом (1986 г.) рок-группы «АукцЫон».
 «Вернись в Сорренто» — израильский двухсерийный телевизионный фильм (2005 г.) на русском языке, режиссёр и сценарист Максим Ронкин.
 «Вернись в Сорренто» — документальный фильм (2008 г.), режиссёр и сценарист Татьяна Скабард.

См. также 
 «Возвращение в Сорренто» () — американский фильм (2012 г.) по роману Дон Пауэлл «Вернись в Сорренто», режиссёр , сценарист Дэвид Мэмет.

Примечания